

Браунінгтон — місто, штат Міссурі
 Браунінгтон — місто, штат Вермонт